Velika nagrada Velike Britanije 2003 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 20. julija 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| 1:28:37,554
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 60
| + 5,462 s
| 7
| 8
|-
! 3
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 10,656 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| + 25,648 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 36,827 s
| 12
| 4
|-
! 6
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 60
| + 43,067 s
| 2
| 3
|-
! 7
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 60
| + 45,085 s
| 6
| 2
|-
! 8
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 60
| + 45,478 s
| 20
| 1
|-
! 9
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 60
| + 58,032 s
| 4
|  
|-
! 10
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 60
| + 1:03,569 
| 9
|  
|-
! 11
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 60
| + 1:05,207 
| 13
|  
|-
! 12
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 60
| + 1:05,564 
| 14
|  
|-
! 13
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 59
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 14
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 16
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 17
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 58
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 52
| Menjalnik
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 44
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 32
| Motor
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 2003
2003